Ekaterina Aleksandrova era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Alison Van Uytvanck ha sconfitto Ana Bogdan con il punteggio di 6-2, 7-5.

Teste di serie 

  Zhang Shuai (primo turno)
  Alison Van Uytvanck (Campionessa)
  Caroline Garcia (quarti di finale)
  Greet Minnen (quarti di finale)

  Varvara Gračëva (semifinale)
  Vera Zvonarëva (semifinale)
  Kristina Mladenovic (quarti di finale)
  Ana Bogdan (finale)

Qualificate 

  Elsa Jacquemot (secondo turno)
  Léolia Jeanjean (primo turno)

  Marine Partaud (primo turno)
  Andreea Roșca (primo turno)

Wildcard 

  Audrey Albié (primo turno)
  Robin Montgomery (primo turno)

  Mallaurie Noël (secondo turno)
  Alison Van Uytvanck (Campionessa)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open BLS de Limoges 2021